De Scottish League Cup 2003–04 was de 58ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de CIS Insurance Cup. Het toernooi begon op 2 september 2003 en eindigde op 14 maart 2004 met de finale in Hampden Park onder leiding van scheidsrechter Willie Young. Livingston won de League Cup voor de eerste keer in de clubgeschiedenis. In de finale was de club met 2-0 te sterk voor Hibernian.

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2003/04

2004
Bekervoetbal 2003/04